Halcyon peut désigner :
 Halcyon, un genre d'oiseaux connus sous le nom de martins-chasseurs ;
 Halcyon, le deuxième album studio de la chanteuse Ellie Goulding ;
 Halcyon, une console de jeux vidéo conçue par RDI Video Systems, sortie en .
 The Halcyon, série télévisée.
 , classes de navire de la Royal Navy
 Halcyon Days, un morceau du groupe musical Tages, ayant donné son titre à une compilation de musique des années 1960 Mod,  et Freakbeat, comprenant, outre la chanson Halcyon Days, des "pépites" (Nuggets) de groupes tels que John's Children, Turquoise...

Entreprises 
 Halcyon Agri, entreprise singapourienne leader mondial du caoutchouc naturel.

Références